Anna Nowak (ur. 1953) – polska muzykolog, profesor
 Anna Nowak, Anna Nowak-Ibisz (ur. 1966) – polska aktorka, prezenterka telewizyjna
 Ania Nowak (ur. 1983) – polska tancerka, choreografka, performerka
 Anna Górecka-Nowak – polska geolog
 Ewa Anna Nowak – polska filozof

Zobacz też 
 Anna Nowakowska